Euryte bellatula – gatunek widłonoga z rodziny Cyclopidae, nazwa naukowa gatunku została po raz pierwszy opublikowana w 1991 roku przez amerykańskiego hydrobiologa Arthura Grovera Humesa (1916-1999).

Bibliografia
 Walter, T. Chad (2012). Euryte bellatula Humes, 1991. In: Walter, T.C., Boxshall, G. (2012). World Copepoda database. World Register of Marine Species.

Euryte
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1991 roku